Jim Martin (muzyk)
 Jim Martin (polityk)

Zobacz też:
 James Martin